Olney kan verwijzen naar de volgende plaatsem:
Olney (Buckinghamshire) in Engeland
Olney (Illinois), VS
Olney (Maryland), VS
Olney (Texas), VS